Astitz és una localitat navarresa del municipi de Larraun. Es troba a 31 km de Pamplona.

El 2014 tenia una població de 35 habitants, amb una densitat de població de 5,43 hab/km² i una superfície de 6,45 km².

Referències